Lampisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lampisaari (ö i Finland, Kymmenedalen), Kouvola, 
 Lampisaari (ö i Finland, Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar